Финал Кубка европейских чемпионов 1984 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1983/84, 29-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 30 мая 1984 года, на стадионе «Олимпийский» в Риме. В матче встретились английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1983/1984

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1984
Кубок европейских чемпионов
Май 1984 года
Лига чемпионов 1984
Еврокубок 1984
Международные спортивные соревнования в Риме
Международные соревнования по футболу в Италии
События 30 мая
Спорт в Италии в 1984 году
Спорт в Великобритании в 1984 году